Benjamin Disraeli è stato un politico e scrittore britannico del XIX secolo. Disraeli può anche riferirsi a:

Cinema
 Disraeli – film britannico del 1916 diretto da Charles Calvert e Percy Nash.
 Disraeli – film statunitense del 1921 diretto da Henry Kolker.
 Disraeli – film statunitense del 1929 diretto da Alfred E. Green.

Geografia
 Disraeli – città del Québec.
 Disraeli – parrocchia civile del Québec.
 Ghiacciaio Disraeli – ghiacciaio del Nunavut, Canada.

Televisione
 Disraeli – mini serie televisiva britannica del 1978.